Phala (taal), een taal met ISO 639-3-code ypa

Tibetaanse personen 
Phala (kalön) (19e eeuw), Tibetaans minister van 1813-1829
Thubten Woyden Phala (1911 - jaren tachtig), een Tibetaans politicus en militair

Zie ook 
Pala (doorverwijspagina)